Jesús Guzmán Gareta (n. 1926), actor de cinema espanyol
 Jesús Guzmán Delgado (n. 1957), ciclista espanyol